Paulding County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Paulding County, Georgia
 Paulding County, Ohio